L'édition masculine 2018 du tournoi de tennis de Sydney se déroule du 7 au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Daniil Medvedev remporte l'épreuve en simple, Łukasz Kubot et Marcelo Melo celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits du Japonais Kei Nishikori, blessé au poignet, et du Serbe Filip Krajinović, touché au tendon d'Achille. Ils sont respectivement remplacés par Viktor Troicki et Ričardas Berankis.

Pendant le tournoi 
Demi-finaliste à Brisbane la semaine précédente, Alex De Minaur reçoit le statut de special exempt pour disputer le tournoi de Sydney. Il profite de l'occasion pour rallier pour la première fois de sa carrière la finale d'un tournoi ATP.

Lauréats 
Daniil Medvedev, issu des qualifications, remporte le  de sa carrière en simple en écartant en finale Alex De Minaur.

En double, Łukasz Kubot et Marcelo Melo décrochent leur  ensemble en s'imposant en finale face à Jan-Lennard Struff et Viktor Troicki. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Sydney (WTA 2018)
 Tournoi de tennis de Sydney
 Saison 2018 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2018
Sydney
Tennis en Australie en 2018
Tennis en janvier 2018